Вестфольд () — «протокоролевство» на юго-востоке Норвегии. Примерно совпадает по границе с фюльке Вестфолл. На протяжении многих лет Вестфольд считался главной вотчиной древнего рода Инглингов в Норвегии. Область упоминается во многих источниках, включая самый известный — Круг Земной, написанный Снорри Стурлусоном. Впрочем, по большей части, сведения о Вестфольде полулегендарные, как и сведения о конунгах, которые управляли этой территорией.

Первым конунгом Вестфольда, о котором говорится в источниках, был Эйрик. У него не было сыновей, а дочь была замужем за представителя дома Инглингов Эйстейна Грома. В результате после смерти Эйрика Вестфольд отошел Инглингам. Сага об Инглингах сообщает об отце Эйрика — конунге Агнаре Сигтрюггсоне. Однако сказать с уверенностью, правил ли Агнар Вестфольдом, невозможно, потому что тот же источник добавляет, что отцом Агнара был конунг из Вендиля Сигтрюгг.

Правители

Независимые 
 середина VIII века: Эйрик Агнарсон (первый конунг Вестфольда, который упоминается в источниках)
 вторая половина VIII века: Эйстейн Гром
 конец VIII века — начало IX века: Хальвдан Щедрый на Золото и Скупой на Еду
 начало IX века — 820-е годы: Гудрёд Охотник
 820-е годы — сер. IX века: Олав Гейрстад-Альв (в конце жизни совместно с Хальвданом Чёрным и Рёгнвальдом Достославным)
 840-е — 860-е годы: Хальвдан Чёрный
 860-е — 870-е годы: Харальд Прекрасноволосый (последний конунг Вестфольда, первый конунг Норвегии)

Под властью великих конунгов 

 900 — 927: Бьёрн Мореход, сын Харальда Прекрасноволосого
 927 — 934: Олаф Харальдссон Гейрстадальф, брат Бьёрна Морехода
 935 — 963: Гудрёд Бьёрнссон, сын Бьёрна Морехода
 970 — 995: Харальд Гренске (Гренландец), сын Гудрёда Бьёрнссона (после него Вестфольд стал владением королей Норвегии)

Ссылки 
 Сага об Инглингах
 Сага о Хальвдане Чёрном
 О конунах Упплёнда
 Historia Norwegiæ (на англ. яз.)

См. также 
 Инглинги
 Круг земной
 Сага об Инглингах
 Хальвдан Чёрный
 Historia Norwegiæ

Древнескандинавские конунги